YCJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cape St. James (Canada)